Спектральная щель — многозначный термин. Возможные значения:
  в математике — разность двух наибольших по абсолютной величине значений из спектра оператора
 Спектральная щель в теоретической физике — щель в спектре сложной многочастичной квантовой системы — разность энергий между её основным и первым возбуждённым состоянием.
 Спектральная щель (также просто «щель», ) в спектроскопии — элемент конструкции спектрального прибора (ширина спектральной щели —  — другое понятие, численная характеристика спектрального прибора).
 См. также 
 Щель